За европейский вклад в мировое кино () — почётная (внеконкурсная) номинация была учреждена в 1997 году и с тех пор стала ежегодной.

Лауреаты премии «За европейский вклад в мировое кино»

Примечания

Ссылки 
 Номинанты и лауреаты на сайте Европейской киноакадемии 

European Film Awards